Ши́эн, Ши́хан () — английская фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Шихэн, Билли (род. 1953) — американский бас-гитарист.
 Шиэн, Дуглас (род. 1949) — американский телевизионный актёр. 
 Шихан, Синди (род. 1957) — американская антивоенная активистка.
 Шиэн, Пэтти (род. 1956) — американский игрок Женской профессиональной ассоциации гольфа.
 Шиэн, Роберт (род. 1988) — ирландский актёр.
 Шиэн, Эдвард (1923—1942) — австралийский военнослужащий, матрос 2-го класса.

См. также 
 Шиэн, Лоуренс Джозеф (1898—1984) — американский кардинал.

Примечания